Leelo steht für
Leelo (Vorname)
Seto Leelo, estnische Gesangstradition
Siehe auch:
Lello